De Ierse voetbalclub Dundalk FC speelt sinds 1963 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Dundalk FC

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Ierland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Dundalk FC
Dundalk FC